Antileone – personaggio della mitologia greca
 Antileone – storico greco antico